Nun komm, der Heiden Heiland (Viens maintenant, Sauveur des païens) est un choral, adapté par Martin Luther en 1524 d'après Veni, redemptor gentium de saint Ambroise de Milan. L'hymne grégorienne correspondante date du .

Johann Sebastian Bach l'a utilisé dans deux de ses cantates :
 Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 61) (1714) ;
 Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 62) (1724) ;

pour trois de ses dix-huit Chorals de Leipzig :
 BWV 659 – choral orné ;
 BWV 660 – trio ;
 BWV 661 – choral en Cantus firmus ;

ainsi que pour le prélude de choral BWV 599 du « Petit Livre d'orgue » (Orgelbüchlein), et pour la Fughetta manualiter BWV 699 (« collection Kirnberger »).

Choral